Яковское — название населённых пунктов.

Россия 
 Яковское — деревня в Каширском районе Московской области.
 Яковское — село в Сосновском районе Нижегородской области.

Украина 
 Яковское — село в Свалявском районе Закарпатской области.